Змеиное — составная часть ряда названий:

 Змеиное вино
 Змеиное масло
 Змеиное яйцо

См. также 
 Змеиный (остров)
 
 Змеиный остров (Бразилия)
 Змеиный источник
 Змеиный яд
 Змеиная колонна
 Змеиная макрель
 
 Змеиный полёт
 Змеиный фрукт
 Змеиная кожа (растение)